Охим () — персонаж древнегреческой мифологии. Старший из семи сыновей Гелиоса и Роды. Правитель Родоса (острова Эгейского моря).

Мифология 
Восхождению на трон предшествовало братоубийство. Семь братьев-гелиодов жили на Родосе. Братья Актий, Триоп, Макарей и Кандал убили брата Тенага. Братоубийцы бежали со своего родного острова, а Охим и Кенаф остались, не будучи причастными к преступлению.

Охим захватил контроль над островом, поселился в области Иалис, основав там город Ахайю.

Охим вступил в брак с нимфой Гегеторией, у них родилась дочь Кидиппа (она же Кирбия). По Диодору, Охим выдал дочь замуж за своего брата Керкафа. По Плутарху, отец просватал её за Окридиона, но влюбленный в неё Керкаф уговорил вестника отвести её к нему. Керкаф и Кидиппа бежали и вернулись, когда Охим состарился.

Три сына Керкафа и Кидиппы (Линд, Иалис и Камир) унаследовали остров Родос. Их имена носили три города на Родосе.

Страбон в книге XIV своего труда под названием «География» сообщает, в контексте продвижения по Родосу, о местностях Иалис, Линд, Камир и про акрополь Охима :

Культурное влияние 
Червонец охим () — дневная бабочка из семейства голубянок.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы островов Эгейского моря